Legio VIII è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio VIII (Cesare)
Legio VIII (Marco Antonio)
Legio VIII Augusta

Pagine correlate
Elenco di legioni romane